Huai était un prince de la dynastie Han.
 Le Huai He est une rivière s'écoulant à peu près à mi-chemin entre le fleuve Jaune (le fleuve Jaune) et le Chang Jiang (le fleuve bleu).